

Geografia 
 Barbarano – torrente della provincia di Brescia
 Barbarano – frazione di Salò
 Barbarano Mossano – comune italiano in provincia di Vicenza
 Barbarano Romano – comune italiano in provincia di Viterbo
 Barbarano Vicentino – già comune italiano in provincia di Vicenza, confluito dal 17 febbraio 2018 nel comune di Barbarano Mossano
 Barbarano del Capo – frazione di Morciano di Leuca in Provincia di Lecce

Persone 
 Barbaran o Barbarano – famiglia aristocratica vicentina
 Francesco Barbarano de' Mironi – religioso e storico italiano della Repubblica di Venezia